Стивен О’Доннелл:
  (род. 1963) — британский актёр.
  (род. 1983) — шотландский футболист.
  (род. 1986) — ирландский футболист и тренер.
 О’Доннелл, Стивен (род. 1992) — шотландский футболист.